Franciszek Nowicki (1812–1903) – powstaniec listopadowy, komisarz miejski Ihumenia w powstaniu styczniowym, lekarz, polski działacz narodowy, zesłaniec
 Franciszek Henryk Nowicki (1864–1935) – poeta okresu Młodej Polski, taternik, działacz socjaldemokratyczny i socjalistyczny, projektodawca Orlej Perci
 Franciszek II Nowicki (1891–1979) – podpułkownik Wojska Polskiego, powstaniec wielkopolski, kawaler Krzyża Niepodległości, oficer 59 pp i PKU Inowrocław
 Franciszek Nowicki (1895–1940) – inżynier leśnik, nadleśniczy Nadleśnictwa Gniewkowo, podporucznik rezerwy Wojska Polskiego

Przypisy